Корми́льцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Кормильцев, Владимир Петрович (род. 1941) — советский футболист.
 Кормильцев, Евгений Валерьевич (род. 1966) — русский поэт и музыкант, автор текстов песен.
 Кормильцев, Илья Валерьевич (1959—2007) — русский поэт, переводчик, музыкальный и литературный критик, издатель.
 Кормильцев, Николай Викторович (род. 1946) — российский военачальник, генерал армии.
 Кормильцев, Сергей Геннадьевич (род. 1974) — российский и украинский футболист.

 Кормильцева, Марина Юрьевна (род. 1988) — российская самбистка.